Château du Villard (Haute-Loire)
 Château du Villard (Lozère)
 Château du Villard (Savoie)